

Patronyme 

 Christophe Vuilleumier (1970-), historien suisse ;
 Fabienne Vuilleumier (1974-), artiste suisse ;
 Georges Vuilleumier (1944-1988), joueur de football suisse ;
 Henri Vuilleumier (1846-1925), pasteur, historien et enseignant suisse ;
Marc Vuilleumier (1930-2021), historien suisse ;
 Willy Vuilleumier (1898-1983), sculpteur suisse.

Autres 
 Machine de Vuilleumier ;
 Moteur Stirling-Vuilleumier, double moteur Stirling.
 Les frères Luc Vuilleumier, ancienne société horlogère suisse.